Lingga (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Riouwarchipel
Lingga (Lingga), een onderdistrict in de Indonesische provincie Riouwarchipel
Lingga (Simpang Empat), een plaats in Indonesië
Lingga (Gunung Malela), een plaats in Indonesië
Lingga (Lawang Kidul), een plaats in Indonesië